Иворово — название населённых пунктов в России:

 Иворово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Иворово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.